В этой статье представлен список длиннейших рек на Земле, включающий речные системы, длина которых превышает 1000 км. Реки, упомянутые в речной системе, в данной таблице уже не упоминаются отдельно (например: Иртыш и Обь).

Определение длины 
Определение длины реки — весьма непростая задача, требующая знания мест, где река начинается и кончается, а также точного измерения длины реки между этими точками. Из-за этого длины многих рек могут быть определены только с некоторым приближением. Трудности с определением начала реки могут происходить из-за большого числа притоков. Из всех притоков тот, который начинается в наиболее далекой точке от устья, считается началом реки, давая реке максимальную суммарную длину. Однако на практике название этого самого удаленного притока часто не совпадает с названием самой реки. В этом случае речь идёт не о длине реки, а о длине суммарного водотока.
Сезонные изменения русла также усложняют вычисление полной длины. В данном списке приведены длины речных систем, то есть с учётом всех притоков. Устье реки, в свою очередь, часто представляет собой эстуарий, постепенно расширяющийся и открывающийся в океан, что также мешает точному определению конца реки. Некоторые реки, такие как Кубанго, не имеют устья, а постепенно теряют объём и в конце концов испаряются — таким образом их конечные точки также зависят от сезона.

Определение длины реки часто определялось точностью её карты. После освоения фотосъёмки из космоса составлять карты стало легче, но вопросы всё равно остались — длина зависит от выбранного рукава в дельте или от того, как высчитывается длина по озеру.

Список рек длиной более 1000 км

Замечания 
 Звёздочкой отмечены усреднённые по нескольким источникам данные. Если длины в различных источниках отличаются значительно, то приведены все значения.
 До недавнего времени учёные спорили о том, какая из двух крупнейших речных систем длиннее — Нил или Амазонка. Раньше полагалось, что Нил, но данные экспедиций 2008 года установили местоположение истоков реки Укаяли, что поставило на первое место Амазонку. Также дискуссионным является вопрос, учитывать ли в длине южноамериканской реки рукав к югу от острова Маражо в её устье.

См. также 
 Ди и Репруа — реки, претендующие на звание самой короткой реки в мире.
 Список рек по полноводности

Примечания

Литература

Ссылки